Nattjakt kan syfta på:

Jaktflyguppdrag under mörker – se nattjaktflygplan
Termer som används vid jakt:
Vakjakt – jaktform där jägaren sitter tyst och dold (bl.a. under nattetid)
Nattkvist – den plats där fåglar sover under nattetid